Континент может означать:
 Континент — часть суши, ограниченная литосферными плитами; в широком понимании — очень большой участок суши.
 «Континент» — российский литературный, публицистический и религиозный журнал.
 «Континент» — российская авиакомпания, существовавшая с 2007 года по 2011 год.
 «Континент» — аппаратно-программный комплекс.

См. также 
 Континентальная армия — ополчение американских сепаратистов, принимавших активное участие в Войне за независимость США.
 Континентальная блокада — система экономических и политических мероприятий, проводившаяся французским императором Наполеоном I по отношению к Великобритании в 1806—1814 годы.
 Континентальная философия — один из двух главных стилей в западной философии, который в середине XX века был доминирующим в континентальной Европе.
 Континентальный климат — тип климата, характеризующийся жарким летом, холодной зимой и малым количеством осадков.
 Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — открытая международная хоккейная лига в Евразии.